Alandia kan avse:

Alandia försäkring – ett försäkringsbolag
Alandia Cup – en fotbollsturnering